L'Ape Magà, nome originale , è un'ape antropomorfa protagonista di diversi anime giapponesi e del riadattamento statunitense. Il personaggio e la storia originale sono stati ideati da Tatsuo Yoshida e gli anime sono prodotti da Tatsunoko.

Magà compare in quattro serie ed un film:
 Le avventure dell'Ape Magà / Le nuove avventure dell'Ape Magà , la prima serie animata giapponese (1970-1971), di 91 episodi e divisa in Italia in due tranche con titoli italiani diversi;
 , la seconda serie giapponese (1974), di 26 episodi;
 , un remake giapponese (1989-1990) di 55 episodi, di cui solo i primi quattro pubblicati con doppiaggio in italiano;
 Un alveare d'avventure per l'Ape Magà (Honeybee Hutch), un riadattamento costituito da alcuni episodi della prima e seconda serie, per un totale di 65 episodi, prodotto negli USA dalla Saban Entertainment nel 1995;
 , film d'animazione giapponese del 2010.

Il nome italiano "Magà" fu scelto per sfruttare la notorietà dell'anime L'ape Maia che, al momento del doppiaggio della prima serie per la trasmissione sulle TV locali, alla fine degli anni settanta, stava avendo un enorme successo su Rai 2. Nel doppiaggio italiano delle prime due serie fu cambiato il sesso del personaggio da maschio, come nell'originale giapponese e nella versione americana, in femmina. Nella versione italiana del riadattamento americano fu invece ripristinato il sesso maschile.

Note 

Ape Magà
Personaggi di anime e manga
Insetti immaginari